Ferriet (ijzer), de microstructuur van α-ijzer
 Ferriet (magneet), keramisch materiaal met ferromagnetische eigenschappen

Zie ook 
 Ferromagnetisme